Dominguín est l’apodo (« pseudonyme ») de plusieurs matadors, notamment :
 Domingo Del Campo y Álvarez dit « Dominguín » (1873 – 1900),
 Domingo Dominguín (Domingo González Mateos) (1895-1958)
 Domingo Dominguín (Domingo González Lucas) (1920-1975)
 Luis Miguel Dominguín (1926 – 1996)